Верхнедобринское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Верхнедобринское сельское поселение — в Жирновском районе Волгоградской области.
 Верхнедобринское сельское поселение — в Камышинском районе Волгоградской области.